Галімський Владислав Михайлович (1860—1940) — український та польський живописець, пейзажист, педагог.
 Галімський Петро Петрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки